Hochleitenspitze heißen folgende geographische Objekte:

 Hochleitenspitze (Villgratner Berge), 2877 m, in den Villgratner Bergen in Osttirol
 Hochleitenspitze (Ortler-Alpen), 2798 m, in den Ortler-Alpen in Südtirol
 Hochleitenspitze (Seckauer Tauern), 2329 m, in den Seckauer Tauern in der Steiermark